Condor se poate referi la:

 Păsări
 Condor, pasăre răpitoare din familia (Cathartidae)
 Condor andin, specie de păsări din familia condorilor americani
 Condor californian, specie de pasăre răpitoare

 Muzică
 Condor (operă) de Carlos Gomes (compozitor)

 Localități
 Condor, oraș în Brazilia

 Alte
 Condor, companie din industria de apărare din România